Jacques Lefèvre d'Étaples (1450-1536), humanista i teòleg.
 Jean-Xavier Lefèvre (1763, Lausana, - 1829, París), clarinetista suís.
 François Joseph Lefebvre (1755-1820), mariscal de França